Рубцо́вск — топоним в России.
 Рубцовск — город (с 1927 года) в Алтайском крае.
 Рубцовск — станция Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги, расположенная в городе Рубцовске Алтайского края.
 Рубцовск — заброшенный аэродром на территории Рубцовского района Алтайского края.